Cahuzac puede referirse a: 

 Cahuzac, comuna francesa situada en Aude.
 Cahuzac, comuna francesa situada en Lot y Garona.
 Cahuzac, comuna francesa situada en Tarn.